

Sigle 
 Non Disclosure Agreement – accordo di non divulgazione
 Nota dell'autore – spiegazione a piè di pagina fornita dall'autore su un personaggio del libro, o su un fatto

Codici 
 NDA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bandanaira (Indonesia)

Aziende 
NdA – Nuova distribuzione editoriale

Musica 
 NDA – singolo di Billie Eilish del 2021